

Sigle 
 Nea Dhimokratia – partito politico greco
 New Democracy – partito politico canadese
 Nord Dakota – stato degli USA
 Neck Deep – gruppo musicale gallese
 Nobil Donna – titolo onorifico
 NoDerivs  – "non opere derivate", nella licenza Creative Commons
 Non Disponibile
 Non Definito
 Non Disputato – relativamente a competizioni sportive

Chimica 
 Nd – simbolo chimico del neodimio

Codici 
 nd – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ndebele settentrionale
 ND – codice ISO 3166-2:HT del Nord (Haiti)
 ND – codice ISO 3166-2:US del Dakota del Nord (Stati Uniti)

Altro 
 ND – targa automobilistica di Neusiedl am See (Austria)
 ND – targa automobilistica di Neuburg-Schrobenhausen (Germania)
 ND – abbreviazione di neurodiverso

Altri progetti